«Delirio de grandeza» es una canción del cantante cubano Justo Betancourt lanzado en 1968 e incluido en su primer álbum de estudio "El explosivo" a través del sello discográfico Fania Records.

Spotify acredita a Carlos Querol y a Jerry Masucci como escritor y productor, respectivamente, con fuente de datos la propia discográfica. Además de abarcar el bolero como género también es una balada cuyo tema es el de desamor.

Sin muchos datos sobre la pista, fue incluida en el primer álbum de estudio del cantante El explosivo (1968) lanzado a través de la discográfica de origen cubana Fania Records.

La canción ha pasado a la historia como una de sus más populares y escuchadas.

Versión de Rosalía 
La cantante española Rosalía haría su propia versión de la canción entre 2021 y 2022 para su tercer álbum de estudio Motomami (2022) además de haberla lanzado como un sencillo promocional el 11 de mayo de 2022 a través del sello discográfico Columbia.

En esta versión se acredita a Carlos Querol el escritor original junto a David Rodríguez, James W. Manning, Michael Uzowuru y a la propia Rosalía como coescritores y a Rosalía y Michael Uzowuru como productores de la remezcla. 

La versión de Rosalía es, hasta la fecha, la más conocida de la canción. Consiguiendo llegar al número 25 de la lista Española de sencillos PROMUSICAE.

Ésta también fue lanzada junto a un vídeo musical como sencillo promocional para su disco Motomami (2022).
Es uno de los dos sencillos promocionales del disco junto con «Motomami», que fue lanzado el 18 de abril de 2022.

Referencias 

Música
Bolero